Тобајас Винсент Магвајер (; Санта Моника, 27. јун 1975) амерички је глумац и продуцент. Најпознатији је по улози насловног лика из трилогије о Спајдермену режисера Сема Рејмија (2002–2007), улози коју је касније поновио у филму Спајдермен: Пут без повратка (2021).

Улоге 

|-
| 1989. || || -{The Wizard}- || Lucas' goon at Video Armageddon ||
|-
| 1991–1992. || || -{Eerie Indiana}- || || 
|-
| 1992. || || -{Great Scott!}- || Скот Мелрод ||
|-
| 1993. || || -{This Boy's Life}- || Chuck Bolger ||
|-
| 1994. || || -{Healer}- || тинејџер ||
|-
| 1994. || || -{Revenge of the Red Baron}- || Џими Спенсер ||
|-
| 1995. || || -{Empire Records}- || Андре (обрисане сцене) ||
|-
| 1996. || || -{Joyride}- || Џеј Ти ||
|-
| 1997. || || -{The Ice Storm}- || Пол Худ ||
|-
| 1997. || Хари ван себе || -{Deconstructing Harry}- || Harvey Stern/Harry's Character ||
|-
| 1998. || Параноја у Лас Вегасу || -{Fear and Loathing in Las Vegas}- || стопер ||
|-
| 1998. || Плезентвил || -{Pleasantville}- || Дејвид ||
|-
| 1999. || У седлу са ђаволом || -{Ride with the Devil}- || Jake Roedel ||
|-
| 1999. || Живот нема правила || -{The Cider House Rules}- || Хомер Велс ||
|-
| 2000. || Златни момци
|| -{Wonder Boys}- || James Leer ||
|-
| 2001. || || -{Don's Plum}- || Ијан ||
|-
| 2001. || Као пси и мачке || -{Cats & Dogs}- || Lou the Beagle || глас
|-
| 2002. || Спајдермен || -{Spider-Man}- || Питер Паркер / Спајдермен ||
|-
| 2003. || Сибискит || -{Seabiscuit}- || Ред Полард ||
|-
| 2004. || Спајдермен 2 || -{Spider-Man 2}- || Питер Паркер / Спајдермен ||
|-
| 2006. || Добри Немац || -{The Good German}- || Lt. Patrick Tully ||
|-
| 2007. || Спајдермен 3 || -{Spider-Man 3}- || Питер Паркер / Спајдермен ||
|-
| 2008. || Тропска олуја || -{Tropic Thunder}- || || камео
|-
| 2009. ||Браћа || -{Brothers}- ||Сем Кахил || 
|-
| 2011. || || -{The Details}- || || 
|-
| 2013. || Велики Гетсби || -{The Great Gatsby}- || Ник Каравеј || 
|-
| 2013. || || -{Labor Day}- || || 
|-
| 2014. || || -{The Spoils of Babylon}- || || 
|-
| 2015. || || -{Pawn Sacrifice}- ||Боби Фишер||
|-
| 2017. || Мали шеф || -{The Boss Baby}- || одрасли Тим / наратор || глас 
|-
| 2021. || Спајдермен: Пут без повратка || -{Spider-Man: No Way Home}- || Питер Паркер / Спајдермен || 
|-
| 2022. || Вавилон || -{Babylon}- || Џејмс Макеј ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1975.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн